Ji kan som auktorsförkortning betyda:

 Lanzhu Ji
 Qiang Ji
 Shuan Ji
 Xinxin Ji

Robotskapade auktorsförkortningar